Язевое, Язево — пресноводное озеро на территории Амбарнского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,2 км², площадь водосборного бассейна — 23,4 км². Располагается на высоте 91,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Из южного залива озера вытекает безымянный водоток, впадающий в озеро Телячье, через которое протекает река Гридина, впадающая в Белое море.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000002781.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Гридины
Озёра Лоухского района